Hintermühlen heißen folgende geographische Objekte:

 Hintermühlen (Langenhahn), Ortsteil von Langenhahn, Westerwaldkreis, Rheinland-Pfalz. 
 Hintermühlen (Gemeinde Krakau), Ort in Krakau, Bezirk Murau, Steiermark

Siehe auch: 

 Mühlen